Okręty US Navy o nazwie USS "Reeves":
 HMS "Cosby" (K559) (ex DE-94) był niszczycielem eskortowym typu Buckley (należał do fregat typu Captain), któremu tymczasowo nadano nazwę USS "Reeves", ale okręt został przeznaczony dla Royal Navy przed wodowaniem.
Drugi "Reeves" (DE-156) był niszczycielem eskortowym typu Buckley. Został nazwany od Thomasa Jamesa Reevesa. Był w służbie w latach 1943-1946. Został sprzedany do Ekwadoru w 1961.
 "Reeves" (CG-24) był liderem (przeklasyfikowany na krążownik rakietowy) typu Leahy, który nosił nazwę upamiętniającą wiceadmirała Josepha Masona Reevesa. Był w służbie w latach 1964-1993.

Reeves